Browns Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Browns Mountain (Alabama)
 Browns Mountain (Kalifornien)
 Browns Mountain (Maine)
 Browns Mountain (Montana)
 Browns Mountain (Putnam County, New York)
 Browns Mountain (Washington County, New York)
 Browns Mountain (North Carolina)
 Browns Mountain (Oregon)
 Browns Mountain (South Carolina)
 Browns Mountain (Vermont)
 Browns Mountain (Virginia)
 Browns Mountain (West Virginia)

Siehe auch:
 Brown Mountain